Selon les cas, le sigle TCE peut désigner :
 Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (anciennement « Traité instituant la Communauté européenne »), c'est-à-dire la version consolidée du Traité de Rome.
 Le Traité de Rome de 2004 ou Traité établissant une Constitution pour l'Europe.
 Le Traité de la charte sur l'énergie.
 Terminal de Cargas del Ecuador.
 Théâtre des Champs-Élysées, une salle d'opéra et de concerts parisienne.
 Tous les corps d'état ou tout corps d'état, dans le champ du BTP, pour désigner que l'ensemble des lots ou spécialités sont concernés. Voir par exemple la liste de corps d'état.
 Trichloréthylène (), un chlorure organique utilisé comme solvant.
 le Tananarive-Côte Est, train construit sur ordre de l'administration coloniale française à la fin du , qui relie Antananarivo à Toamasina (Tamatave).
 Transfert conditionnel en espèces
TCe est un sigle pour :
 TCe (Turbo Control Efficiency), moteur essence conçu par l'alliance Renault - Nissan.

TCE est aussi l'acronyme de :
 Tenue correcte exigée, un film de 1997.
 En médecine, traumatisme cranio-encéphalique.
 Transaction costs economics en business et management.

Jeux vidéo 
 L'extension Age of Empires II: The Conquerors pour Age of Empires II: The Age of Kings.
 Le mod TrueCombat : Elite du jeu Wolfenstein: Enemy Territory.

Notes et références